Het FIM-wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2009 was het 61e seizoen. Er werd verspreid over een aantal dagen geracet op motoren op verschillende circuits. Op zondag 12 april werd de eerste race verreden, op het Losail International Circuit in Qatar. Deze GP werd wederom 's nachts verreden.

De laatste race stond gepland voor zondag 8 november. Deze werd verreden op het Circuit Ricardo Tormo Valencia in Valencia.
De GP van China verdween van de kalender van 2009. Tijdens de GP van de Verenigde Staten in Laguna Seca reed alleen de MotoGP. De TT van Assen was de enige GP die verreden werd op zaterdag.

Door zware regenval tijdens de Commercialbank GP of Qatar was de MotoGP verplaatst van zondag 12 april naar maandag 13 april (2e paasdag).

Het was ook dit jaar voor het eerst dat er in de MotoGP met één bandenmerk gereden werd, namelijk Bridgestone. De 125 cc en de 250 cc reden met Dunlop-rubber.

Kalender

MotoGP

Coureurs en teams

Resultaten

250 cc

Coureurs en teams

Resultaten

Wildcard- en vervangende coureurs

125 cc

Coureurs en teams

Resultaten 

† Halve punten toegekend in Qatar, omdat de coureurs niet voldoende afstand hadden afgelegd voor het volledige aantal punten.

Wildcard- en vervangende coureurs

Externe link 
 Officiële website wereldkampioenschap wegrace